

Patronymes 

 César Baggio (1846-1893), avocat français.
 Dino Baggio (1971-), footballeur italien.
 Roberto Baggio (1967-), footballeur italien.
 Sebastiano Baggio (1913-1993), nonce apostolique et cardinal de l'Église catholique romaine.
 Charles Baggio de Carvin, généreux donateur - avec la Société Ramond - pour la création de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre.

Prénom 
 John Baggio Rakotomenjahary(1991-), surnommé Baggio, footballeur malgache

Toponymes 
 , nom d'une ancienne commune italienne de Lombardie, devenue aujourd'hui un quartier de la périphérie ouest de Milan.

Voir aussi 
 Lycée César-Baggio, à Lille.

Homonymie de toponyme